С термина западна музика може да се обозначи:

 Европейската класическа музика, жанр в музиката, създаден или коренящ се в традициите на западната литургическа и светска музика, считано от 10 век нататък. Канонът в стандартната практика покрива границите между 1550 година и 1900 година, макар стилът да продължава да се изпълнява и видоизменя и до днес.
 Музиката на западната култура (виж секция „Музика“)
 Уестърнска музика (Северна Америка), стил в музиката, който чества живота на каубоя. Първоначално е форма на фолклорна музика с английски, ирландски, шотландски и мексикански влияния, която се развива в западните части на Съединените американски щати и Канада.